Bolter ist der Familienname folgender Personen:

 Jay David Bolter (* 1951), einer der bedeutendsten Vordenker der Theorie des elektronischen Schreibens
 Mario Bolter (* 1984), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bolder
 Boulter